Змагання в парному розряді серед жінок на тенісному турнірі Кубок Кремля 2006 проходили з 9 по 16 жовтня в Москві.

Квета Пешке  і Франческа Ск'явоне виграли титул, у фіналі перемігши пару Івета Бенешова і Галина Воскобоєва з рахунком 6–4, 6–74, 6–1.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 

2006
Кубок Кремля